Bishunpur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu w strefie Narajani w dystrykcie Bara
 Bishunpur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Kapilvastu